A Nyírgyulaj KSE egy magyar futsalklub Nyírgyulajról, amely a magyar futsalbajnokság első osztályában játszik.

Eredmények

A bajnokságban

Csapat 2021/22

Játékosok

Szakmai stáb

Jegyzetek 

 

Magyar futsalcsapatok